Qiuyue. Luna d'autunno (Qiuyue) è un film del 1992 diretto da Clara Law.

Riconoscimenti 
 Pardo d'Oro 1992 al Festival del cinema di Locarno

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Pardo d'oro